Das Cyprus Olympic Committee (COC) wurde 1974 gegründet und 1979 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte ein zyprischer Sportler eine olympische Medaille erringen (1 × Silber).

Medaillengewinner 

!Medaillengewinner
Zypern